Тифон, может означать:
 Тифон () — в древнегреческой мифологии чудовище.
 Тифон () — в древнегреческой мифологии возлюбленный Эос.
 «Тифон» (Typhon) — боевая информационно-управляющая система ВМФ США разработка которой прекращена в 1963 году, в состав которой входили:
 RIM-50 Typhon LR — зенитная управляемая ракета большой дальности корабельного базирования.
 RIM-55 Typhon MR — зенитная управляемая ракета средней дальности корабельного базирования.
 Тифон — сигнальное устройство (свисток) на больших грузовиках, кораблях, локомотивах.
 Тифон — небольшой объект рассеянного диска, хотя также может быть классифицирован как кентавр. 
 Тифон — растение.